Otto von Graben ist der Name folgender Personen:
 Otto I. von Graben († vor 1360), Herr von Kornberg, Burggraf von Gleichenberg, Ritter und Mitglied des Adels des Herzogtums Steiermark
 Otto von Graben zum Stein (um 1690–um 1756), österreichisch-deutscher Schriftsteller, Sagensammler, Zeremonienmeister, Kammerherr und Vizepräsident der Preußischen Akademie der Wissenschaften